

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Amant Marguet, (1798-1860), acteur français ;
 Annik Marguet, (1981- ), tireuse suisse, spécialisée dans le tir à la carabine ;
 Christophe Marguet, (1965- ), batteur et compositeur de jazz français ;
 Claude Le Marguet, (1868-1933), écrivain français ;
 Frédéric Marguet, (1874-1951), officier de la marine français ;
 Gilles Marguet, (1967- ), biathlète français ;
 Jean Joseph Marguet, (1773-1814), général d'Empire français ;
 Jules Marguet, (1817-1888), ingénieur et enseignant franco-suisse ;
 Linda Marguet, (1983- ), athlète française ;
 Serge Marguet, (1964- ), ingénieur et physicien français ;
 Tristan Marguet, (1987- ), coureur cycliste suisse.
 Yann Marguet, (1984- ), humoriste suisse.
Homonymie de patronyme